Рикардо Шарпантье (, годы жизни неизвестны) — коста-риканский шахматист и шахматный функционер.

Сильнейший шахматист Коста-Рики 1950-х гг. В период с 1952 по 1959 гг. выиграл 7 коста-риканских чемпионатов подряд.

Был членом Американской федерации заочных шахмат (CADAP: Confederación Americana de Ajedrez Postal) и ИКЧФ. В 1984 г. был награжден медалью Г. В. фон Массова за 10 лет службы в ИКЧФ.

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Шарпантье в базе Chessgames

Шахматисты Коста-Рики
Шахматисты XX века
Шахматные функционеры